Brunnhaus steht für

 ein Bauwerk zur Trinkwassergewinnung, siehe Brunnhaus
 ein Bauwerk, in dem u. a. Pumpen der Soleleitungen untergebracht waren, z. B.
 Brunnhaus Seebichl und Brunnhaus Fager in Bad Reichenhall
 Brunnhaus Grub und Brunnhaus Nagling in Weißbach an der Alpenstraße
 Brunnhaus (Blaustein), Ortsteil der Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnhaus (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brunnhaus (Grünwald), Ortsteil der Gemeinde Grünwald, Landkreis München, Bayern
 Brunnhaus (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunnhaus (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Brunnhaus (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Brunnenhaus
 Brunnenhäuschen
 Brunnhäusl
 Brunnhausen